

Cinéma 
Stuff est le titre de plusieurs films
 Stuff, film réalisé par Johnny Depp et Gibby Haynes, sorti en 1993 ;
 Stuff, film réalisé par Suzanne Guacci, sorti en 2015

Autres usages 
 Stuff, magazine masculin.
  Stuff, groupe de musique jazz-funk américain actif de 1976 à 1980
 Stuff (site web), site web d'information néozélandais fondé en 2000